Альваро Бенито Вильяр (; родился 10 декабря 1976 года) — испанский футболист, левый полузащитник. Также вокалист и гитарист группы «Пинозе». Воспитанник мадридского «Реала».

Биография 
Родился в Саламанке, Кастилия-Леон. Бенито попал в знаменитую молодёжную академию мадридского «Реала». Не достигнув и 18 лет дебютировал за «Реал Мадрид C». На следующий год попал в резервную команду «сливочных» — Реал Мадрид B.

Достижения

Клубные 
  Реал Мадрид
 Чемпион Испании (2): 1997, 2001
 Обладатель Суперкубка Испании (1): 2001
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 1998, 2002
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1998
 Итого: 6 трофеев

Национальные 
  Испания (до 16)
 ЧЕ (до 16): финалист 1992

Примечания

Ссылки 
 Профиль на bdfutbol.com 
 Официальный сайт "Пинозе"

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Хетафе»
Певцы и певицы Испании